Gli involtini di Fénis (pron. Fenìs) sono un secondo di carne tipico della cucina valdostana.

Si tratta di scaloppine di vitello sanato chiuse ad involtino e ripiene di mocetta e fontina, che, dopo essere state infarinate, vengono rosolate nel burro e poi irrorate di brandy e brodo di carne; a coltura quasi ultimata, all'intingolo viene aggiunta anche della panna.

Note

Voci correlate 
 Involtino
 Motsetta